Brasil
 Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

Portugal
 Arsenal do Alfeite — em Cacilhas, Almada
 Arsenal da Marinha (Lisboa) — atuais instalações centrais da Marinha, no passado chamado Arsenal da Ribeira das Naus